Die Saison 2010/11 war die 36. Spielzeit der österreichischen Schachbundesliga. Aus der 2. Bundesliga waren der SV St. Veit an der Glan, ASVÖ Pöchlarn und der SK Royal Salzburg aufgestiegen.

Alle drei Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, absteigen mussten hingegen SK Lackenbach, Union Styria Graz und SK Mayrhofen. Der Titelverteidiger Schachklub Jenbach gewann alle Wettkämpfe und wurde überlegen Österreichischer Meister.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2010/11.

Termine und Spielorte 

Die Wettkämpfe fanden statt vom 19. bis 21. November 2010 und vom 20. bis 23. Januar 2011 jeweils in Graz sowie vom 3. bis 6. März 2011 in Sankt Veit an der Glan.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:
 Union Styria Graz ist durch den Sieg im direkten Vergleich vor Mayrhofen/Zillertal platziert.

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Schachveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 2011
Sportsaison 2010/11